The Oklahoman – quotidiano statunitense
 Petrolio rosso (The Oklahoman) – film del 1957 diretto da Francis D. Lyon